Wegner är ett tyskt efternamn, som också förekommer i de nordiska länderna. Offentlig statistik från 2014 ger följande antal personer med namnet i de nordiska länderna: Sverige 156, Danmark 85, Norge 62, Finland (medräknat utflyttade) 28. För Tyskland uppskattas antalet bärare til 26018.

Personer med efternamnet Wegner
 Benjamin Wegner (1795–1864), preussisk-norsk industriman
 Bettina Wegner (född 1947), tysk visdiktare och lyriker
 Christjan Wegner (född 1959), svensk filmman
 Ernst Wegner, tysk ingenjör, far till konstnären Kurt Wegner
 Hans J. Wegner (1914–2007), dansk arkitekt och möbeldesigner 
 Henrich Wegner (1703–1743), dansk skådespelare 
 Kurt Wegner (1908–1985), tysk-svensk konstnär 
 Kurt Wegner (SPD), tysk politiker

Se även 
 Wegener, efternamn
 Wägner, svenskt efternamn och släkt

Källor

Tyska efternamn
Svenska efternamn
Danska efternamn
Norska efternamn
Efternamn som syftar på yrken